Raack ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Raack (* 1983), deutscher Autor und Journalist
 
 Ingrid Raack (* 1954), deutsche Moderatorin und Sängerin
 Joachim Raack (1901–1997), deutscher Ministerialbeamter und Bundesrichter
 Richard C. Raack (* 1928), US-amerikanischer Geschichtswissenschaftler
 Ruth Hildegard Geyer-Raack (1894–1975), deutsche Innenarchitektin, Textildesignerin, Möbeldesignerin, Wandmalerin
 Wolfgang Raack (1935–2014), deutscher Maschineningenieur

Siehe auch:
 Raak
 Raacke